Der Wuhai Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2011 in Wuhai stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Wuhai